Гиталов — русская фамилия.

Известные носители
 Гиталов, Александр Васильевич (1915—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Гиталов, Виктор Никонович (род. 1940) — Герой Социалистического Труда

 Женский вариант
 Гиталова, Валентина Егоровна (род. 1947) — Герой Социалистического Труда.